Антуан-Бартелеми Кло (Кло-бей; Клот-Бей; Клот-Бэй; ; , Гренобль, — , Марсель) — французский врач, организовавший врачебное дело в Египте.

Биография 
А.-Б. Кло был членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В 1822 году поступил на службу к Мехмеду-Али и основал около Каира медицинскую школу с больницей, а позже фармацевтическую, ветеринарную и повивальную школы. В 1836 году Кло был назначен главным военным врачом и начальником всех медицинских учреждений в Египте.

Улица в Каире, соединяющая Железнодорожный вокзал со станцией метро Атаба () и одноимённой площадью, названа Клот-Бей () в честь Антуана-Бартелеми Кло.

Награды 
 Орден Святого Станислава 1-й степени (29 октября 1844, Российская империя)
 Орден Почётного легиона офицерский крест
 Орден Почётного легиона командорский крест (3 сентября 1851, Вторая Французская республика)
 Константиновский орден Святого Георгия большой крест
 Орден Святого Григория Великого кавалерский крест (Папская область)
 Орден Изабеллы Католической командорский крест 1-го класса (королевство Испания)

Научные работы 
Медицинские
 «Relation des epidémies de choleramorbus qui ont régné en Egypte» (1832);
 «De la peste observée en Egypte» (1840);
 «Coup d’oeil sur la peste et les quarantaines» (1851);
 «De l’ophtalmie, du trichiasis, de l’entropion et de la cataracte observés en Egypte» (1864);
 «Derniers mots sur la noncontagion de la peste».

Исторические
 «Aperçu général sur l’Egypte» (1840); в русском переводе А. Краевского «Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии» (; 1843; часть I ; часть II );
 «Méhémet-Ali, vice roi d’Egypte» (1862).

Портреты

Примечания

Источники 
 

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Похороненные на кладбище Сен-Пьер
Члены Парижской медицинской академии